Csiba Lajos (1901–1966) ornitológus, néprajzkutató
 Csiba Lajos (1943–2022) zenei szerkesztő